Николас Алехандро Масу Фриед () е чилийски тенисист, роден на 10 октомври 1979 г. във Виня дел Мар. Баща му е палестинец, а майка му - унгарка от еврейски произход. Носител е на два златни медала от тенис турнирите на сингъл и двойки на Олимпиадата в Атина през 2004 г. Предпочита да играе на основната линия, разчитайки на добрите си бекхенд и форхенд удари, за да печели точки при дълги разигравания. За сметка на това играта му на мрежата е слаба. Най-добрите си резултати постига на клей.

Кариера 
Масу е петгодишен, когато унгарският му дядо Ладислао Фриед го запалва по тениса. От дванадесетгодишна възраст негов треньор е Леонардо Сулета.

През 1997 г. Николас е сред най-добрите юноши в света и печели престижния турнир за юноши Ориндж Боул, както и юношеските турнири на двойки на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ (с партньори съответно Луис Орна и Фернандо Гонсалес). Същата година Масу става професионалист.

В периода 1998 – 2000 г. Николас Масу играе предимно на Фючърс и Чалънджър турнири. Първият му финал на турнир от висока категория е в началото на месец май 2000 г. в Орландо, където губи от сънародника си Гонсалес.

През 2000 г. Масу участва на тенис турнира на Олимпийските игри в Сидни, но губи още във втория кръг. Въпреки това тази олимпиада остава в спомените му, защото носи чилийското знаме по време на церемонията по откриването.

Първата титла на Масу от турнир от висока категория става факт на 24 февруари 2002 в Буенос Айрес. Там той надделява над Аугустин Калери.

През 2003 г. печели три турнира и играе на финал на още четири, единият от които е Мастърса в Мадрид. През месец май печели Световната отборна купа с отбора на Чили.

Година по-късно отново печели Световната отборна купа, както и турнира в австрийския град Кицбюел.

Безспорно най-големят успех на Масу в кариерата му са двата му златни медала от Олимпиадата в Атина през 2004 г. В турнира на двойки той и Фернандо Гонсалес печелят на финала срещу германците Николас Кифер и Райнер Шютлер. Ден по-късно, на 22 август 2004, Масу печели и финала на сингъл, надделявайки над американеца Марди Фиш. Куриозна случка се случва в края на престоя на Масу в Атина. Той държи медалите под възглавницата си, но след като се прибира в Чили установява, че ги е забравил. На помощ обаче идва Гонсалес, който по това време все още е в гръцката столица и взима медалите със себе си. На 14 септември е той и Гонсалес са наградени от чилийския президент Рикардо Лагос за доброто им представяне в Атина.

Дни след триумфа си в Атина, Масу се изкачва на девето място в световната ранглистата – най-доброто му класиране.

Последната титла на Николас Масу е от турнира в Салвадор, Бразилия.

На турнири от Големия шлем Масу няма особени успехи, като най-доброто му постижение е достигането на четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ през 2005 г.

Класиране в ранглистата в края на годината

Титли и участия на финал

Титли на сингъл (13)

Загубени финали на сингъл (15)

Титли на двойки (2)

Загубени финали на двойки (2)

Отборни титли (2)

Външни препратки 
 Профил на сайта на ATP
 
 Статистика за Купа Дейвис

Масу, Николас
Чилийски олимпийски шампиони
Спортисти на летните олимпийски игри 2000